Il torneo di singolare maschile ai Giochi olimpici di Atlanta 1996 si è svolto dal 23 luglio al 3 agosto al Stone Mountain Tennis Center su campi in PlexiCushion. I match si sono svolti al meglio dei due set su tre, esclusa la finale che si è svolta al meglio dei 3 su 5. Non è previsto il tiebreak nei set finali.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

1ª sezione

2ª sezione

Parte bassa

3ª sezione

4ª sezione

Collegamenti esterni
 

Tennis ai Giochi della XXVI Olimpiade